

Adjectif
L'adjectif vital vient du latin uitalis, dérivé de uita « vie » et signifiant « qui concerne la vie », d'où « nécessaire à la vie » :
domaine vital ; espace vital
organe vital ; point vital

Son emploi comme nom de personne (voir ci-après) chez les chrétiens et les juifs tient au fait qu'il a servi à rendre le nom hébreu , de même sens. Vidal constitue la variante essentiellement méridionale (occitan, catalan, espagnol) de ce nom. Vitale est la forme italienne (on rencontre toutefois Vidal en Vénétie et dans le Frioul).

Prénom
 Pour les saints catholiques et orthodoxes ayant porté ce nom, voir .
Vital l'Apollinariste, auteur chrétien du  (CPG 3705) ;
Vital de Blois, poète français du  ;
Chevalier Vital : personnage apparaissant sur la Tapisserie de Bayeux, qui évoque la conquête normande de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant ;
 Vital Volski (1901-1988), écrivain biélorusse.

Patronyme

 Charles Vital-Cornu (1851-1927), dessinateur et statuaire français ;
 Claude Vital (1933-), réalisateur et scénariste français ;
 Dinis Vital (1932-2014), footballeur portugais ;
 Francisco Vital (1954-), footballeur portugais ;
 Geymond Vital (1897-1987), comédien français ;
 Jean-Jacques Vital (1913-1977), acteur, producteur et scénariste français ;
 Orderic Vital (1075-1141/1143), historien anglo-normand.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom ou ce nom, consulter la liste générée automatiquement.

Titres 
 Vital, film japonais réalisé par Shinya Tsukamoto, sorti en 2004 ;
 Vital, magazine de presse féminine français ;
 Vital, album de Van der Graaf sorti en 1978.

Autres 
 Vital, cépage blanc portugais.
 Vital Radio, radio protestante créée en 2012.

Voir aussi 
 
 Le vitalisme, une tradition philosophique.